motorinlaat
In de waterbouwkunde:
 Inlaatduiker
 Inundatie-inlaat